Текалко има више значења:

 Текалко (Отумба), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Текалко (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Текалко (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Текалко (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику